INAOE – Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, centro di ricerca in astrofisica e astronomia situato in Messico 
INAOE – asteroide